La Semaine des As 2009 è la 13ª Leaders Cup (la 7ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2008-2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Leaders Cup